The Vagabonds – cortometraggio del 1912 diretto da Sidney Olcott
 The Vagabonds – cortometraggio del 1912 diretto da Otis Thayer
 The Vagabonds – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation